Miejscowości w USA:
 Steubenville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Steubenville (ang. Steubenville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson